Västergadden kan syfta på följande platser:

Finland 

 Västergadden, Åland, Kökar, 
 Västergadden, Hangö, Nyland, 
 Västergadden, Raseborg, Nyland, 
 Västergadden, Kyrkslätt, Nyland,

Se även
Östergadden
Gadden

Robotskapade Finlandförgreningar